ETAI est un sigle qui peut désigner :
 Éditions techniques pour l'automobile et l'industrie, une marque du groupe Infopro Digital ;
  , une revue scientifique suédoise ;
 , une association d'enseignants à but non lucratif basée à Jérusalem ;
 , un psychotrope et un composé expérimental ;
 Entraide, Travail, Accompagnement, Insertion de la personne en situation de handicap, Association ETAI, Le Kremlin-Bicêtre, France.

Références

Voir aussi 
 Ethe

Sigle de 4 caractères